В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1986 федерациями соответствующих стран.

Максимально разрешённое количество футболистов в заявке — 22.

Группа А

Италия

Болгария

Аргентина

Южная Корея

Группа B

Мексика

Бельгия

Парагвай

Ирак

Группа C

Франция

Канада

СССР

Венгрия

Группа D

Бразилия

Испания

Алжир

Северная Ирландия

Группа Е

ФРГ

Уругвай

Шотландия

Дания

Группа F

Польша

Марокко

Португалия

Англия

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на чемпионате мира по футболу 1986

Чемпионат мира по футболу 1986
1986